Александер Гажи (; ) — немецкий фигурист, выступавший в танцах на льду. В паре с Нелли Жиганшиной — шестикратный чемпион Германии (2007, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015). По состоянию на 15 февраля 2015 года пара занимает 11-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ).

Карьера 
Фигурным катанием начал заниматься в 1988 году в возрасте 4-х лет. В 2005 году встал в пару с российской фигуристкой Нелли Жиганшиной. Сначала пара тренировалась у Светланы Алексеевой и Елены Кустаровой, позже у Олега Волкова и Александра Жулина.

На своём первом чемпионате Германии они стали бронзовыми призёрами. В следующем сезоне пара стала чемпионами Германии, что позволило им дебютировать на чемпионате Европы и мира, где они стали 16-ми и 18-ми соответственно.

Годом позже фигуристы уступили титул чемпионов Германии и пропустили чемпионат Европы, но выступили на мировом первенстве, где стали 18-ми. В последующие два сезона пара неизменно была в числе призёров национального первенства, но не участвовала ни в серии этапов Гран-при, ни европейском и мировом первенствах. Весной 2009 фигуристы переехали в Оберстдорф и тренируются у Ростислава Синицына и Мартина Скотницкого. На чемпионате Германии 2011 пара второй раз в карьере завоевала национальный титул и получила право выступить на чемпионате Европы, где заняла достаточно высокое 7-е место. Последний раз немецкие танцоры попадали в десятку лучших на чемпионатах Европы в 2003 году, когда Кати Винклер и Рене Лозе заняли 5-е место. Кроме этого, 7-е место Жиганшиной/Гажи позволило немецкой федерации на чемпионат Европы 2012 года заявить уже 2 танцевальные пары.

Завершили свою спортивную карьеру на Чемпионате мира в Шанхае в марте 2015 года.

Результаты выступлений

Результаты после 2012 года 

(с Н. Жиганшиной)

WD = фигуристы снялись с соревнований.

Результаты до 2012 года 
(с Н. Жиганшиной)

(с С. Гиссманн)

J = юниорский уровень

Примечания

Ссылки 

 
 

Фигуристы Германии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2014 года